Лагман — посада закономовця, ( — «людина закону») у середньовічній Швеції; верховний суддя ланду (федерації декількох областей), буквально — «закономовець».
 Лагман — провінція, вілаєт у Афганістані.
 Лагман — міське селище.
 Лагман — страва, популярна серед народів Середньої Азії.